Ciocan ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Ciocan (* 1978), rumänischer Radrennfahrer
 Clara Elena Ciocan (* 1978), rumänische Wasserspringerin 
 Cristian Ciocan, Geburtsname von Christian Hammer (Boxer) (* 1987), rumänischer Boxer
Constantin Ciocan (* 1943), rumänischer Radrennfahrer